Niemcy:
 Attenhausen – dzielnica Landau an der Isar
 Attenhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn